François Place (1957) – scrittore francese
 François Place (1989) – ex sciatore freestyle ed ex sciatore alpino francese